Wilson Kiprotich ist der Name folgender Personen:

* Wilson Kiprotich Kebenei (* 1980), kenianischer Langstreckenläufer
 Wilson Kipsang Kiprotich (* 1982), kenianischer Langstreckenläufer, siehe Wilson Kipsang